Perdiguero (traduisible de l'espagnol en « qui chasse les perdrix »), ou Perdigueiro, peut faire référence à :

Patronyme 

  (1877-1957), acteur hispano-argentin ;
 Miguel Ángel Martín Perdiguero (né en 1972), coureur cycliste espagnol.

Toponyme 

 , hameau espagnol ;
 le pic Perdiguère, pico Perdiguero en espagnol, sommet franco-espagnol.

Zoologie 

Le terme « perdiguero » peut faire référence à plusieurs races de chien d'arrêt :
 le perdiguero de Burgos, race de chien espagnole ;
 le , race de chien espagnole ;
 le chien d'arrêt frison, perdiguero frisón en espagnol, race de chien néerlandaise ;
 le chien d'arrêt portugais, perdigueiro português en portugais, race de chien portugaise ;
 le chien d'oysel allemand, perdigueiro alemão en portugais, race de chien allemande ;
 le chien de perdrix de Drente, perdiguero de Drente en espagnol, race de chien néerlandaise ;
 le , parfois perdiguero navarro en espagnol, race de chien espagnole ;
 le pointer anglais, parfois perdiguero inglés en espagnol, race de chien britannique ;
 le , parfois perdigueiro brasileiro en portugais, race de chien sud-américaine.

Voir aussi